Seba är ett släkte av kräftdjur. Seba ingår i familjen Sebidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor